Coppa Intercontinentale 1983 – edizione del torneo internazionale di calcio per club
 Coppa Intercontinentale 1983 – edizione non ufficiale del torneo internazionale di hockey su pista per club
 Coppa Intercontinentale 1983 – edizione del torneo internazionale di pallacanestro per club